Holler (EP) - segundo EP do girl group sul-coreano Girls' Generation-TTS
 Holler (canção) - do girl group britânico Spice Girls

Localidades 

Holler (Renânia-Palatinado)

Desambiguação